Sjagarovo (district Bolsjesoldatski) – dorp in de Russische oblast Koersk
 Sjagarovo (district Chomoetovski) – dorp in de Russische oblast Koersk
 Sjagarovo (district Gloesjkovski) – dorp in de Russische oblast Koersk
 Sjagarovo (district Koerski) – dorp in de Russische oblast Koersk